Görgen Antonsson kan syfta på: 

 Görgen Antonsson (författare) (född 1958), svensk författare, översättare och bokförläggare
 Görgen Antonsson (musiker) (född 1977), svensk fiolspelman